SADM steht als Abkürzung für:

 Small Atomic Demolition Munitions, taktische Kernwaffen
 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sozial- und Arbeitsministerium der Republik Litauen
 Solar Array Drive Mechanism

Abkürzung